Мошна — деревня в составе Беласовского сельсовета городского округа Семёновский.

Деревня располагается на одноимённой речке — притоке Керженца, в километре от её устья.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Семёновский